Кейси Калверт (, настоящее имя Сара Голдбергер (); ) — американская порноактриса и кинопродюсер.

Ранняя жизнь 
Калверт выросла в консервативной еврейской семье. До прохождения бат-мицвы она каждую субботу посещала синагогу, однако позже её семья перешла в реформистский иудаизм и они стали ходить в синагогу только по праздникам. В 2012 году она с большим почётом окончила Флоридский университет, получив степень бакалавра наук по производству фильмов. Среди её дополнительных курсов были зоология и антропология.

Карьера в порноиндустрии 
Калверт начала работать фетиш-моделью и натурщицей во время обучения на третьем курсе колледжа. Свой псевдоним она выбрала в честь профессора Клея Калверта (он был сильно удивлён таким выбором), который преподавал ей право СМИ на втором курсе университета. Сама девушка рассказывала, что если бы не преподаватель, то она бы не стала тем, кто она есть, так как тот во время занятий объяснил, что порнография не является незаконной, как она думала до этого. Она также рассказала, что имя Кейси взяла в честь инициалов знаменитости KC, которой она увлекалась в детстве, однако не уточнила, кто это был. В порноиндустрию Калверт пришла 5 ноября 2012 года. Кроме того, Кейси пыталась пробиться в массовый кинематограф и стать моделью, но потенциальные работодатели отказывали девушке из-за её работы в порно. Калверт утверждала, что на просмотрах её узнавали, даже если она представлялась своим настоящим именем.

Личная жизнь 
Замужем за режиссёром Эли Кроссом. Калверт называет себя феминисткой.

Вне порнокарьеры 
В 2015 году на экраны вышел короткометражный фильм «Ковбои и двигатели» () в жанре «стимпанк», продюсером которого стала Сара уже под настоящим именем.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Порноактрисы США
Выпускники Флоридского университета
Эротические фотомодели США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
